Philippe Corcuff ( - ), sociologue français
 Stéphane Corcuff ( - ), politologue et sinologue français

Homonymie
Homonymie de patronyme
Patronyme breton